Hinte steht für:

 Hinte, eine Gemeinde im Landkreis Aurich in Ostfriesland

Hinte ist der Familienname folgender Personen:

 Jeffrey Levy-Hinte, US-amerikanischer Filmproduzent
 Wolfgang Hinte (* 1952), deutscher Sozialarbeitswissenschaftler

Siehe auch:
 Hinde